Кросскульту́рные иссле́дования — научный метод из области антропологии и смежных наук (социология, психология, экономика, политология), который использует данные о различных обществах, собранные в полевых исследованиях, чтобы изучить социальное поведение и проверить гипотезы о культурных различиях. В отличие от сравнительных исследований, в которых рассматриваются схожие характеристики нескольких обществ, в кросскультурных исследованиях используется более широкая выборка, которая позволяет провести статистический анализ существования сильной корреляции или её отсутствия между исследуемыми параметрами. В качестве переменных в кросскультурном исследовании выступают следующие системы: 1) экологическая, включающая физическое окружение, ресурсы, географию; 2) система средств существования, то есть методы эксплуатации среды: сельское хозяйство, собирательство, промышленность; 3) социокультурная система: институты, нормы, роли и ценности, существующие «вне» индивида; 4) индивидуальная система: восприятие, обучение, мотивация, субъективная культура, которая, в свою очередь, включает особенности восприятия элементов культурной системы; 5) интериндивидуальная система: паттерны социального поведения. При этом классификации и номенклатуры таких систем могут варьироваться.

Предметом кросскультурных исследований являются особенности психики людей с точки зрения их детерминации социокультурными факторами, специфичными для каждой из сравниваемых этнокультурных общностей. Кросскультурные исследования широко применяются в социальных науках, особенно в культурной антропологии и психологии.

История 
Источниками возникновения метода кросскультурных исследований являются компаративистский метод культурных исследований, символический интеракционизм Чикагской школы и бихевиористский метод в психологии. Также возникновение метода кросскультурных исследований было обусловлено влиянием теории социальных и культурных изменений.

Дж. Берри в качестве предшественников кросскультурного анализа называет Э. Тайлора, В. Вундта и У. Риверса и подчеркивает, что кросскультурная психология отличается от других отраслей знания не своим предметом, но именно методом. Содержание метода кросскультурного анализа заключается, во-первых, «в сравнении двух или большего числа существенно различающихся фактов» различных культур, во-вторых, «в определении влияния культурных условий на поведение», в-третьих, в «установлении систематической зависимости между культурными и поведенческими переменными. Таким образом, задача заключается в понимании того, как две системы на уровне группового и межличностного анализа соотносятся одна с другой».

Первые кросскультурные исследования были проведены в XIX веке антропологами Эдуардом Бернеттом Тайлором и Льюисом Генри Морганом. Одно из первых исследований Тайлора стало основой для возникновения главного статистического вопроса кросскультурных исследований: проблемы Гальтона. Историки, а особенно историки науки, находятся в поисках механизмов, благодаря которым знания, идеи, навыки, инструменты и книги перемещаются из культуры в культуру, порождая новые концепции положения вещей в природе. В своей книге «Кросскультурные научные обмены восточного Средиземноморья 1560—1660 гг.» Авнер Бен Закен утверждает, что кросскультурный обмен происходит в неуловимой точке, где границы одной культуры пересекаются с другой, создавая «зону взаимного охвата», в которой обмены происходят на земном уровне. Из этой стимулирующей зоны идеи, стили, инструменты и распространенные практики двигаются напрямую к культурным центрам, тем самым заставляя их пересмотреть и обновить представления и взгляды.

Современная эра кросскультурных исследований началась с деятельности Джорджа Питера Мёрдока (1949). Мёрдок создал ряд фундаментальных наборов данных, в том числе Ареальную картотеку человеческих отношений. Вместе с Дугласом Уайтом он разработал широко используемую  — выборку 186 культур, используемая учеными в области кросскультурных коммуникаций.

Критика метода кросскультурных исследований 
Кросскультурные исследования признаются не всеми антропологами. Это обусловлено тем, что установление достоверной взаимосвязи позволяет ученым только очертить поле для дальнейших исследований. Также противоречивое отношение к кросскультурному подходу является результатом недостаточной проработанности понятийного аппарата наук о культуре.

Другие проблемы кросскультурных исследований 
 Концепция равноценности.
Равноценность в кросскультурном исследовании может быть определена как состояние или условие схожести в концептуальном значении и в эмпирическом методе между культурами, что дает возможность сравнивать эти культуры. Это означает, что если изучение какого-то аспекта не равноценно в двух сравниваемых культурах, то сравнение теряет смысл. Необходимо, чтобы теоретические рамки и гипотезы в изучаемых культурах были равноценны.
 Характер теории и проверяемых гипотез.
Теории и гипотезы, выдвигаемые исследователями, находятся под влиянием культурных основ их создателей. Любые представления ученых о людях, отношениях, явлениях имеет отпечаток их культуры. Важно помнить о данном свойстве при анализе теорий и гипотез.
 Влияние культуры на теории поведения.
Ученые, определяющие цели исследователя, имеют собственные социальные представления, пристрастия и предубеждения, которые влияют на оценку важности вопросов, выдвигаемых в кросскультурном исследовании.
 Равноценность и неравноценность гипотез.
Проблема заключается в том, что гипотеза, проверка которой может показаться важной для одной культуры, может быть совершенно незначима для человека из другой культуры.

Примечания

Источники 
 Ember, Carol R., and Melvin Ember. 1998. Cross-Cultural Research // Handbook of Methods in Cultural Anthropology / Ed. by H. R. Bernard, pp. 647-90. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
 Ember, Carol R., and Melvin Ember. 2001. Cross-Cultural Research Methods. Lanham, MD: AltaMira Press.
 Korotayev, Andrey World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-Cultural Perspective. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press. ISBN 0-7734-6310-0
 Franco, F.M., and D. Narasimhan. 2009. Plant names and uses as indicators of traditional knowledge. Indian Journal of Traditional Knowledge.
 Franco, F.M., D. Narasimhan and W. Stanley. 2008. Relationship between four tribal communities and their natural resources in the Koraput region. Ethnobotany Research and Applications, Vol. 6.
 Levinson, David, and Martin J. Malone. 1980. Toward Explaining Human Culture: A Critical Review of the Findings of Worldwide Cross-Cultural Research. New Haven, CT: HRAF Press.
 Macfarlane, Alan. 2004. To Contrast and Compare, pp. 94-111, in Methodology and Fieldwork, edited by Vinay Kumar Srivastava. Delhi: Oxford University Press.
 de Munck V. Cultural Units in Cross-Cultural Research // Ethnology 39/4 (2000): 335—348.
 Murdock, George P. 1949. Social Structure. New York: Macmillan.
 Murdock, George P. 1967. Ethnographic Atlas: A Summary. Pittsburgh: The University of Pittsburgh.
 Murdock, George P. 1970. Kin Term Patterns and their Distribution. Ethnology 9: 165—207.
 Murdock, George P. 1981. Atlas of World Cultures. Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press.
 Murdock, George P., and Douglas R. White. 1969. Standard Cross-Cultural Sample. Ethnology 8:329-369.
 Whiting, John W.M. 1986. George Peter Murdock, (1897—1985). American Anthropologist. 88(3): 682—686.

Ссылки 
 Cross-Cultural Research
 Journal of Cross-Cultural Psychology
 World Cultures

Культура
Антропология
Психология